Il Campionato europeo di taekwondo 2022 si è svolto a Manchester, in Gran Bretagna, dal 19 al 22 maggio 2022. È stata la 25ª edizione della competizione continentale.

Podi

Maschili

Femminili

Medagliere

Collegamenti esterni 

2022
Competizioni sportive a Manchester
Taekwondo nel 2022